Cheramus är ett släkte av kräftdjur. Cheramus ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Cheramus